Badischer Bahnhof, bahnamtlich abgekürzt Bad Bf, ist der Name dreier Bahnhöfe, die von der Deutschen Bahn betrieben werden, aber auf Schweizer Staatsgebiet liegen: 

Basel Badischer Bahnhof
Beringen Badischer Bahnhof
Neuhausen Badischer Bahnhof